Genciana-amarela é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Gentiana lutea
 Gentiana lutea subsp. lutea